Necati Ateş (İzmir, 3 de janeiro de 1980) é um ex-futebolista profissional turco que atuava como atacante.

Carreira 
Necati Ateş integrou a Seleção Turca de Futebol na Copa das Confederações de 2003.

Títulos 
 Seleção Turca
Copa das Confederações de 2003: 3º Lugar

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Esmirna
Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Altay SK
Futebolistas do Adanaspor
Futebolistas do Galatasaray SK
Futebolistas da Real Sociedad de Fútbol
Futebolistas do İstanbul Başakşehir FK
Futebolistas do Antalyaspor Kulübü
Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003